Адольф Брайман (; 1839—1878) — немецкий скульптор.

Биография 

Адольф Брайман родился 16 июня 1839 года в городе Боккенеме (Нижняя Саксония) в семье пастора.

В 1859 году поступил в Дрезденскую академию художеств, а с 1861 года совершенствовался в мастерской Иоганнеса Шиллинга.

Пробыв 1869—1871 гг. в Италии, он изготовил для мавзолея принца Альберта в Виндзоре две статуи ангелов, далее, памятник победы для Гёттингена, несколько жанровых групп (Фауст и Гретхен, итальянская прядильщица и другие).

Неоконченными остались статуя Генриха Птицелова для Альбрехтсбурга в Мейссене и победный памятник в Брауншвейге.

На страницах «ЭСБЕ» говорится, что «Главною его работою считается превосходная статуя Генриха Льва, сделанная для Брауншвейга и в 1873 г. увенчанная премией в Вене».

Адольф Брайман умер в 1 сентября 1878 года в городе Вольфенбюттель в доме своей семьи.

Примечания

Литература 
 Breymann, Adolf